Hubert Dupont-Fauville (1923-2003), homme politique français ;
 Hubert Dupont (1959-), musicien français de jazz ;
 Hubert Dupont (1980-), coureur cycliste français.